Collegio elettorale di Isili I – collegio elettorale del Regno di Sardegna. Dopo il 1856 cambiò denominazione.
Collegio elettorale di Isili – collegio elettorale del Regno di Sardegna (Isili I dal 1848 al 1856)
Collegio elettorale di Isili – collegio elettorale del Regno d'Italia
Collegio elettorale di Isili II – collegio elettorale del Regno di Sardegna